

Geografia
 Parent – ex comune canadese, ora facente parte di La Tuque, nella provincia del Québec
 Parent – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia

Persone

 Bernie Parent (1945) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jean Parent (...) – ex schermidore francese
 Marcel Parent (1934) – ex schermidore francese
 Mimi Parent (1924-2005) – pittrice canadese
 Ricky Parent (1963-2007) – batterista statunitense
 Steven Parent (1951-1969) – giovane statunitense vittima degli omicidi commessi da Charles Manson
 Ulysse Parent (1828-1880) – attivista francese, membro del Consiglio della Comune di Parigi

Altro
 Parent Project – progetto nato negli Stati Uniti per volontà di genitori con figli affetti da distrofia muscolare
 parent training – intervento psicologico di natura psicoeducativa rivolto ai genitori

Pagine correlate
 Parent Trap
 Parente
 Parenti